Léo Lacroix (Lausanne, 27 februari 1992) is een Zwitsers-Braziliaans voetballer die doorgaans speelt als centrale verdediger. In september 2021 verruilde hij FC Sion voor Western United.

Spelerscarrière 
Lacroix speelde in de jeugd van FC Sion. In 2013 mocht de verdediger zijn competitiedebuut maken in de hoofdmacht. Op 16 februari speelde FC Sion een thuiswedstrijd tegen FC St. Gallen. Er werd met 1–0 gewonnen en Lacroix mocht in de basis beginnen. Hij werd tien minuten voor tijd gewisseld voor Vilmos Vanczák. Zijn eerste doelpunt maakte hij tijdens een wedstrijd in de Super League tegen FC Luzern (2–1 winst). Lacroix opende in de zevenentwintigste minuut de score namens Sion. Alain Wiss maakte zes minuten na rust de gelijkmaker en Kyle Lafferty maakte na zevenenzestig minuten de winnende treffer. In oktober 2015 verlengde de centrumverdediger zijn contract tot medio 2018. Zeven dagen later maakte Lacroix een doelpunt in de UEFA Europa League. Tegen Girondins de Bordeaux tekende de Zwitser voor het enige doelpunt (0–1). In de zomer van 2016 maakte de verdediger de overstap naar Saint-Étienne, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor de duur van vier seizoenen. Na anderhalf jaar huurde FC Basel Lacroix voor de rest van het seizoen 2017/18. In de zomer van 2018 werd de Zwitser voor de tweede maal op rij verhuurd, ditmaal aan Hamburger SV. Medio 2020 vertrok Lacroix definitief bij Saint-Étienne en na een halfjaar keerde hij tijdelijk terug bij FC Sion. Western United haalde de verdediger in september 2021 naar Australië.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 5 augustus 2022.

Erelijst

Referenties 

Zwitsers voetballer
Braziliaans voetballer